Camp Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Camp Mountain (Alaska)	
 Camp Mountain (Montana)	
 Camp Mountain (North Carolina)	
 Camp Mountain (Pennsylvania)	

 Camp Mountain (Texas)	
 Camp Mountain (Virginia)